Cummins (Australië), een plaats in deelstaat Zuid-Australië
Cummins (motoren), een fabrikant van dieselmotoren
Erik Cummins, een Nederlandse voetbalkeeper
Gordon Cummins, een Engelse seriemoordenaar